Serie A2 2015-2016 – torneo di calcio a 5
 Serie A2 2015-2016 – torneo di hockey su pista
 Serie A2 2015-2016 – torneo di pallacanestro femminile
 Serie A2 2015-2016 – torneo di pallacanestro maschile
 Serie A2 2015-2016 – torneo di pallamano maschile
 Serie A2 2015-2016 – torneo di pallanuoto femminile
 Serie A2 2015-2016 – torneo di pallanuoto maschile
 Serie A2 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile
 Serie A2 2015-2016 – torneo di pallavolo maschile